

Sigle 
 Punto di saturazione delle fibre legnose
 Portable Sound Format o PlayStation Sound Format creato da Neill Corlett nel 2003
 Point spread function
 Peso stimato fetale o PFS = Peso Fetale Stimato o EFW = Estimated Fetal Weight

Codici 
 PSF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Pittsfield, Pittsfield (Massachusetts), Stati Uniti

Televisione 
 PsF – sigla della modalità di scansione progressiva segmentata

Unità di misura 
 psf – libbra per piede quadrato, unità di misura della pressione